San Valentino har flere betydninger:
 San Valentino in Abruzzo Citeriore, en by i Campania, Italien
 San Valentino Torio, en by i Campania, Italien